UHarc – algorytm bezstratnej kompresji danych. Skompresowane nim pliki mają mniejszą objętość, niż pliki pakowane np. RAR-em, kosztem czasu. Do użytku domowego jest darmowy. Aplikacje potrafiące wykorzystywać ten algorytm to np. WinUHA.

Programy do kompresji